Alexen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Russland:
 Alexen (1930–1946: Grotfeld), Kreis Labiau, seit 1946: Alexandrowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad
 Alexen, Kreis Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad